Аблин — фамилия. Известные носители:

 Аблин, Евгений Михайлович (1928—2011) — советский и российский художник, скульптор-монументалист.
 Аблин, Маттис (род. 2003) — французский футболист, нападающий.